

Нові Кар'явди — село, Чекмагушівський район, Башкортостан
 Нові Кар'явди — село, Шаранський район, Башкортостан

Див. також 
 Верхні Кар'явди
 Нижні Кар'явди